Beschneidung steht für:

 Beschneidung, verschiedene chirurgische Veränderungen menschlicher Geschlechtsorgane
 Brit Mila, Beschneidung im Judentum
 Chitan, Beschneidung im Islam
 Schnitt (Gartenbau), Beschnitt von Pflanzen
 Cropping, Technik der Bild- und Filmbearbeitung
 Beschneidung (Numismatik), Gewichtsminderung bei Münzen

Werktitel:
 Die Beschneidung (Bellini), Gemälde von Giovanni Bellini (um 1500)

Siehe auch:
 Beschneidung des Herrn (christliches Fest)
 Beschneidung im Alten Ägypten
 Beschneidungsfest (Begriffsklärung)
 Beschnitt (Begriffsklärung)
 weibliche Genitalverstümmelung (Genitalbeschneidung)